

Фуллертон — місто, штат Каліфорнія
 Фуллертон — місто, штат Небраска
 Фуллертон — місто, штат Північна Дакота
 Фуллертон — переписна місцевість, штат Пенсільванія